Carl De Geer kan syfta på flera personer, bland andra:

Carl De Geer (1781–1861), greve och politiker
Carl De Geer (1859–1914), friherre och samlare
Carl De Geer (1860–1947), friherre och generalkonsul
Carl De Geer (1918–1978), friherre och företagsledare
Carl De Geer (1923–2021), friherre och diplomat
Carl Johan De Geer (född 1938), friherre och konstnär

Se även
Charles De Geer

Carl De Geer